Thanks for Sharing est un titre anglais, signifiant littéralement « Merci de partager », qui peut désigner les œuvres suivantes :
 Thanks for Sharing, titre original de Sex Therapy, film américain dirigé par Stuart Blumberg, avec Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Tim Robbins, Joely Richardson, sorti en avant-première en 2012 au festival international du film de Toronto 2012.
 Thanks for Sharing (Farscape), septième épisode de la troisième saison de la série télévisée australienne Farscape.